Анакардієві, або сумахові (Anacardiaceae), — родина, що включає близько 600 видів і 72 родів квіткових рослин, що мають плоди-кістянки. Деякі види виробляють отруйну речовину урусіол. Типовий рід родини — Anacardium (до якого належить кеш'ю). Інші види родини: манго, отруйний плющ, сумах, димове дерево та фісташка.

Деякі роди 

Actinocheita
Amphipterygium
Anacardium (Кеш'ю)
Androtium
Antrocaryon
Apterokarpos
Astronium (=Myracrodruon)
Baronia
Blepharocarya
Bonetiella
Bouea
Buchanania
Campnosperma
Campylopetalum
Cardenasiodendron
Choerospondias
Comocladia
Cotinus 
Cyrtocarpa
Dobinea
Dracontomelon
Drimycarpus
Ebandoua
Euleria
Euroschinus
Faguetia
Fegimanra
Gluta
Haematostaphis
Haplorhus
Harpephyllum
Heeria
Holigarna
Koordersiodendron
Lannea
Laurophyllus
Lithraea
Loxopterigium
Loxostylis
Malosma
Mangifera (Манго)
Mauria
Melanochyla
Melanococca
Melanorrhoea
Metopium
Micronychia
Montagueia
Mosquitoxylum
Nothopegia
Ochoterenaea
Operculicarya
Orthopterygium
Ozoroa
Pachycormus
Parishia
Pegia
Pentaspadon
Pistacia 
Pleiogynium
Poupartia
Poupartiopsis
Protorhus
Pseudoprotorhus
Pseudosmodingium
Pseudospondias
Rhodosphaera
Rhus (Sumac)
Schinopsis
Schinus 
Sclerocarya
Searsia
Semecarpus
Smodingium
Solenocarpus
Sorindeia
Spondias
Swintonia
Tapirira
Thyrsodium
Toxicodendron 
Trichoscypha

Див. також 
 8834 Анакардіум — астероїд, названий на честь родини.

Примітки 

Анакардієві
Сапіндоцвіті
Родини квіткових